Sunde ist der Name folgender Orte:

 Ortslage Sunde der Gemeinde Oldendorf im Landkreis Stade
 Sunde (Kvinnherad) – Ort in der norwegischen Gemeinde Kvinnherad

Sunde ist der Familienname folgender Personen:

 Arne Sunde (1883–1972), norwegischer Sportschütze
 Asbjørn Sunde (1909–1985), norwegischer Seemann, Kommunist und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Hans Nicolai Sunde (1823–1864), norddeutscher Genre- und Porträtmaler
 Harald Sunde (* 1954), norwegischer General
 Helge Sunde (* 1965), norwegischer Jazzmusiker und Komponist
 Olav Sunde (1903–1985), norwegischer Leichtathlet
 Peter Sunde (* 1978), schwedischer Softwareentwickler und Unternehmer
 Siri Sunde (* 1958), norwegische Theologin und Priesterin
 Torbjørn Sunde (* 1954), norwegischer Jazzmusiker
 Uwe Sunde (* 1973), deutscher Ökonom